Jezireh kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al-Hasakah District, distrikt, al-Hasakah, 
 al-Hasakah, provins, 

Robotskapade Syrienförgreningar